

Patronyme 

 Émilie de Preissac (19?-), actrice française ;
 François de Preissac (1778-1852), militaire et homme politique français ;
 Paul de Preissac (1819-1883), homme politique français ;
 Maison de Preissac

Toponyme 

 Lac Preissac
 Preissac est une municipalité québécoise.

Divers 
 Régiment de Preissac cavalerie